Półkula – część kuli, która powstaje wskutek przecięcia na dwie części przez płaszczyznę przechodzącą przez środek tej kuli.

Zobacz też 

 półkule mózgowe
 półkula w geografii
 półkule magdeburskie

Bryły obrotowe